El Club Tenis de Mesa Mieres es un club deportivo de tenis de mesa con sede en Santa Cruz (Mieres), Asturias (España). Cuenta con un equipo masculino, que compite en la Liga Autonómica Asturiana.

Historia 
Fundado en el año 2010 por Antonio Sabariego y un grupo de amigos que jugaban por hobby al tenis de mesa, el primer lugar en que comenzaron a disputar sus partidos oficiales fue el Polideportivo Sur de Mieres. Posteriormente, se trasladaron a una sala sita en la primera planta del Casino de Mieres, pero a raíz de la venta de parte de las instalaciones del citado Casino, finalmente recalaron en su sede actual, que es el Colegio Público la Barraca, de Santa Cruz (Mieres). 

El club lleva desde sus inicios disputando la Liga asturiana, mientras que sus jugadores compiten en los distintos torneos individuales que se celebran en Asturias, y desde hace unos años, también han llegado a participar en torneos zonales y estatales en otras partes de España. Sus mayores éxitos como equipo hasta la fecha han sido el subcampeonato de Asturias por equipos veteranos +40, logrado en 2019 y el oro en el Campeonato de Asturias veteranos +60 del año 2022. En la liga 2019-20, que no llegó a finalizar debido a la pandemia, el equipo acabó en 1ª posición, lo que le daba la clasificación para disputar el Campeonato de Asturias por equipos, que juegan los 8 mejores clubes de la comunidad.

Actualmente, cuenta con 15 socios, de los que 9 juegan las competiciones federadas. Sus miembros proceden en su mayor parte del concejo de Mieres, pero también hay jugadores de Oviedo, Gijón y Langreo. Las edades de los mismos oscilan entre los 10 y los 65 años.

Enlaces externos 

Clubes deportivos de Asturias
Deporte en Mieres
Clubes de tenis de mesa de España